CMG steht für:
 Chipotle Mexican Grill
 Christian-Morgenstern-Gesellschaft e.V. auf der Bismarckhöhe in Werder
 Computer Measurement Group
 Conservatoire de musique de Genève
 Control-Moment-Gyroskope, siehe: Reaktionsrad #Momentenkreisel
 Corpus Medicorum Graecorum
 Companion des Order of St. Michael and St. George
 Powiat Mogileński in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen (Kfz-Kennzeichen)

cmg steht für:
 Klassisches Mongolisch (ISO-639-3-Code), frühe Form des modernen Mongolisch, siehe Mongolische Sprachen

Siehe auch:
 LWP Cmg

Abkürzung